Going Places steht für:

Film
 Going Places (1929), US-amerikanischer Kurzfilm von Stephen Roberts
 Going Places (1930), US-amerikanischer Kurzfilm von Murray Roth
 Going Places (1938), US-amerikanische Komödie von Ray Enright
 Going Places (1973), US-amerikanische Fernsehkurzkomödie von Norman Fell
 Zwischen Couch und Kamera, (Originaltitel: Going Places), US-amerikanische Sitcom von 1990
 Die Ausgebufften, (englischer Titel: Going Places), französische Komödie von Bertrand Blier
 bezeichnet die 8. Folge der ersten Staffel der US-amerikanischen Kinderfernsehserie Barney und seine Freunde

Musik
 das fünfte Album aus dem Jahr 1965 von Herb Alpert
 Goin’ Places, ein Album der Band The Jacksons
 das zehnte Album aus dem Jahr 1961 von The Kingston Trio
 das dritte Album aus dem Jahr 2011 von Crabb Revival